«ГКС Белхатув» () — польский футбольный клуб из города Белхатув в Лодзинском воеводстве. Клуб основан 26 ноября 1977 года, домашние матчи проводит на «ГИЕКСА Арена», вмещающей 6 870 зрителей.

История 
Клуб основан в 1977 году. В 1981 году вышел в Третий дивизион. Через семь лет, в 1986 клуб вышел во Второй дивизион, а еще через 9 лет завоевал путёвку в Экстраклассу. В 2007 году «Белхатув» выиграл серебряные медали чемпионата Польши и получил право участвовать в Кубке УЕФА. Обыграв по сумме двух матчей грузинский «Амери», польский клуб споткнулся на украинском «Днепре» и завершил выступление в еврокубках. Домашние матчи команда проводит на стадионе ГКС, вмещающем 6 870 зрителей.

Статистика сезонов

Выступления в еврокубках 

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Достижения 
 Чемпионат Польши
  Вице-чемпион 2006/07
 Кубок Польши
  Финалист (2): 1995/96, 1998/99
 Кубок лиги
  Финалист: 2006/07
 Суперкубок Польши
  Финалист: 2007

Известные игроки 

  Рафал Богуский
  Лукаш Гаргула
  Марцин Ковальчик
  Яцек Кшинувек
  Александер Птак
  Вадим Роговской
  Ярослав Крупский

Состав команды 
нa август 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Актуальная информация
 Клуб на 90minut.pl

ФК «Белхатув»
Футбольные клубы Польши